Killing Floor:

 «Killing Floor» — песня американского блюзового певца Хаулин Вулфа.
 «Killing Floor» — компьютерная игра (шутер от первого лица) в жанре survival horror разработки Tripwire Interactive.
 Killing Floor 2 — продолжение игры Killing Floor.
  — британская блюз-роковая группа.
 «Killing Floor» (в русском издании — «Поле смерти») — книга английского писателя Ли Чайлда.
 Проклятый дом (англ. The Killing Floor) — фильм, 2007.